Тополница је насеље у Србији у општини Мајданпек у Борском округу. Према попису из 2011. има 856 становника (према попису из 2002. било је 1064 становника).

Овде се налази Тополница (локалитет).

Демографија 
У насељу Тополница живи 839 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,5 година (38,7 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 377 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,82.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Мајданпеку
Насељена места у Борском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији